В одиночному розряді тенісного турніру ASB Classic 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Енн Гоббс здобула титул, у фіналі перемігши Луїс Філд 6-3, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Белінда Кордвелл (1-ше коло)
 Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)

 Лі Антонопліс (чвертьфінал)
 Енн Гоббс (переможниця)

Основна сітка

Посилання 

WTA Auckland Open